Atac în bibliotecă se poate referi la:

 Atac în bibliotecă, un roman polițist scris de George Arion și publicat în 1983
 Atac în bibliotecă, ecranizarea cinematografică a romanului lui Arion, regizată de Mircea Drăgan și lansată în 1993